Ти́мкин — русская фамилия:

Известные носители:
 Тимкин, Алексей Викторович (род. 1979) — российский хоккеист.
 Тимкин, Евгений Леонидович (род. 1990) — российский хоккеист.

Топоним 
 Тимкино — топоним в России.